Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Gurkha, et deux le nom de HMS Ghurka, d'après les Gurkhas :
 le , un torpilleur lancé en 1888 pour la Royal Indian Navy qui rejoint la Royal Navy en 1892 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1907 et coulé par une mine en 1917 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1937 et coulé en 1940 ;
 le , un destroyer de classe L lancé sous le nom de Larne, renommé en 1940 après la perte du précédent. Il est coulé en 1942 ; 
 le , une frégate de  lancée en 1960 et revendue à l'Indonésie en 1984.

Gurkha